Влашка је насеље у Србији у општини Ћуприја у Поморавском округу. Према попису из 2011. било је 293 становника.

Демографија 
У насељу Влашка живи 322 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 51,6 година (50,8 код мушкараца и 52,3 код жена). У насељу има 139 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,68.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Ћуприји
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији